QO est un code, qui signifie :
 selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes :
 Aeromexpress, une ancienne compagnie aérienne du Mexique, disparue en 2011
 Origin Pacific, une ancienne compagnie aérienne intérieure de Nouvelle-Zélande, disparue en 2006

 Qo : abréviation du livre Qohelet (L'Ecclésiaste) dans la Bible (Ancien Testament).

 question orale, au Parlement français (Assemblée nationale, et Sénat) :
 avec débat (QOAD)
 sans débat (QOSD)

Voir aussi 
 Q0

Code